Laura De Luca (Rio de Janeiro, 1961) é uma escritora brasileira.

Publicou os livros Ópera Solitária (1996), Horas vivas (2000) e Partitura do tempo (2006), no gênero poesia. Seu estilo é considerado por alguns barroco, pois o cerne de seus questionamentos abrange o existencialismo. Como poeta, idealiza o amor na sua essência  e o retrata numa busca  impossível.

Referências
Ópera Solitária - Litteris Editora- 1996 - ISBN  7598-179-9 
Horas vivas -Litteris Editora- 2000 -ISBN 85-7298-629-4 ;
Partitura do tempo- Multiação Editorial- 2006 -ISBN  85-99248-14-6

Poetas do estado do Rio de Janeiro